Bernhard Althoff ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Althoff, eigentlicher Name von Dennie Christian (* 1956), deutscher Schlagersänger
 Bernhard Althoff, eigentlicher Name von Ko Bylanzky (* 1972), deutscher Literaturveranstalter und Autor